Templo de Brahma puede hacer referencia a cualquier templo dedicado al dios hindú Brahma:

 Templo de Brahma en Bindusagar, Orissa, India
 Templo de Brahma en Niali, Orissa, India
 Templo de Brahma en Pushkar, Rajasthan, India
 Templo de Brahma en Prambanan, Java Central, Indonesia
 Otros templos dedicados a Brahma; véase :Categoría:Templos de Brahma